Hindustan peut être :

 Hindustan Motors, un constructeur automobile indien
 Hindustan Aeronautics Limited SC, un club de football indien
 Hindustan Aeronautics Limited, un constructeur d'avions indien
 Hindustan Shipyard Limited, un chantier naval indien
 Hindustan Lever Limited, une industrie indienne
 Hindustan, région de l'Inde correspondant à la plaine Indo-gangétique, où l'on parle hindoustani.

Notes et références